Либкинд — мужская фамилия еврейского происхождения.

Известные носители 
 Либкинд, Александр Львович (псевдоним Львов) (род. 1944) — советский футболист, вратарь, впоследствии советский и российский спортивный журналист.
 Либкинд, Лев Соломонович (1911—2007) — советский спортсмен (бег), заслуженный мастер спорта СССР (1947).